Райхман против Латвии (сообщение № 1621/2007) — дело, рассмотренное Комитетом ООН по правам человека в 2010 году (документ CCPR/C/100/D/1621/2007).

Обстоятельства дела, ход процесса 

Имя и фамилия заявителя при его рождении в 1959 году были зарегистрированы властями СССР как «Леонид Райхман». В 1998 году заявителю властями Латвийской Республики был выдан паспорт негражданина Латвии, в котором его имя и фамилия были записаны как «Leonīds Raihmans», с типичным для мужских латышских имён окончанием «-s».

В 2004 году Л. И. Райхман обратился в Центр государственного языка с ходатайством о том, чтобы его имя и фамилия писались как «Leonid Raihman». Ходатайство было отклонено, как и обращения Райхмана в суд.

В 2007 году Райхман подал заявление в Комитет ООН по правам человека. Его представлял сопредседатель ЛКПЧ A. С. Димитров.

Соображения Комитета 

Комитет в своих соображениях от 28 октября 2010 года счёл, что  вмешательство, которому подвергся в результате этого автор, создает серьезные неудобства, которые не являются разумными, учитывая тот факт, что они несоразмерны преследуемой цели. Хотя вопрос о законодательной политике и способах защиты и поощрения государственных языков лучше всего оставлять на усмотрение государств-участников (..) принудительное добавление изменяемого окончания к фамилии, которая использовалась в её оригинальной форме на протяжении десятилетий, в результате чего меняется её звучание, представляет собой вмешательство, которое несоразмерно цели обеспечения защиты государственного языка. Опираясь на предшествующие решения, в которых он отмечал, что защита, обеспечиваемая статьей 17, охватывает право выбирать и менять своё имя, Комитет считает, что эта защита тем более обеспечивает защиту лиц от пассивного принуждения к изменению имени со стороны государства-участника. В связи с этим Комитет считает, что одностороннее изменение государством-участником имени и фамилии автора в официальных документах не является разумным и соответственно составляет произвольное вмешательство в его частную жизнь в нарушение статьи 17 Пакта 

Комитет не счёл нужным дополнительно рассматривать обращение Райхмана по другим статьям МПГПП, на которые тот ссылался: 26 (недискриминация), 27 (права меньшинств) и 2 в сочетании с 17 (пкт. 8.4.).

Двое членов комитета, Кристер Телин и Рафаэль Ривас Посада, высказали расходящееся мнение, не усмотрев в деле нарушения МПГПП.

Последующие события 

Л. Райхман запросил суд пересмотреть его дело в связи с решением КПЧ ООН как вновь открывшимся обстоятельством, но в июне 2011 года Верховный суд Латвии счёл, что Райхману следует заново начать административный процесс в учреждении исполнительной власти — Центре государственного языка. Л. Райхман вновь прошёл латвийские суды. Изначально суд вынес постановление в пользу Райхмана, и делегация Латвии сообщила об этом решении при рассмотрении очередного доклада Латвии в Комитете ООН по правам человека, но постановление было обжаловано, и в 2017 году Верховный суд отказал ему в записи имени и фамилии без латышских окончаний.

В 2012 г. представитель правительства Латвии сообщила, что «правительство не видит нужды в неотложных действиях по изменению существующего в стране регулирования отображения личных имён в официальных документах. В то же время Правительство учтёт мнение Комитета в дальнейших дискуссиях по этому вопросу, которые могут возникнуть на национальном уровне».

Примечания

Литература 

 Турчанинова А. Право на имя. «Балтийский мир» № 3/2011 — стр. 56-58

Ссылки 
 Соображения КПЧ
 «Несколько лет жительнице Латвии пришлось отстаивать право на свою фамилию» Первый канал 07.11.2011

Дела Комитета ООН по правам человека
Идентификация личности
Антропонимика
Права человека в Латвии
2010 год в праве
Языковая политика в Латвии